

Населені пункти та їхні частини
 Ліґотка — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліґотка — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Ліґотка — частина села Роґув у гміні Ґожице Водзіславського повіту Сілезького воєводства

Примітки